Spessiwzew bzw. Spessiwzewa (weibliche Form) ist ein russischer Familienname; Namensträger sind:
 Alexander Nikolajewitsch Spessiwzew (auch Sascha Spessiwzew; * 1970), russischer Serienmörder
 Olga Alexandrowna Spessiwzewa (1895–1991), russische Primaballerina